Mainstream Sellout — шестой студийный альбом американского музыканта Machine Gun Kelly, выпущенный 25 марта 2022 года на лейблах Bad Boy Records и Interscope Records. Это его второй совместный проект с барабанщиком и продюсером Трэвисом Баркером после Tickets to My Downfall 2020 года. В августе 2021 года альбом был анонсирован под своим первоначальным названием Born with Horns, под которым он был известен до переименования в январе 2022 года.

Альбом является продолжением сдвига Келли в сторону жанра поп-панк. Он был встречен неоднозначными отзывами критиков. Келли отправится в тур Mainstream Sellout Tour в течение 2022 года для продвижения альбома.

Оценки 

На Metacritic, на котором присваивается по рецензиям мейнстримных критиков нормализованная оценка в баллах из 100, альбом имеет средний балл 54, что указывает на «смешанные или средние отзывы» на основе 9 обзоров.

В положительном обзоре NME охарактеризовал альбом как «не самодовольный круг победы» от Tickets to My Downfall, похвалив альбом за «соответствующее чувство тревоги», которое «продолжит обращаться к миллионам, которые видят в Machine Gun Kelly спасителя панк-рока», заключая, что «хотя ему неизбежно не хватает шока новизны, который сделал Downfall таким захватывающим … кажется, что, как и само возрождение поп-панка, Machine Gun Kelly ещё надолго хватит пороху.» AllMusic отметил, что, хотя музыка была наполнена «большими, дисторшнутыми гитарами, упрощёнными, но запоминающимися ударными и жёсткой, быстрой игрой на барабанах Баркера», они сочли её не такой хорошей, как Tickets to My Downfall, с тем, что она «легковеснее по идеям и слитности».

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Machine Gun Kelly
Альбомы 2022 года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200